3 miejscowości w Polsce 
 Raciniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław
 Raciniewo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. chełmińskim, w gminie Unisław
 Raciniewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Czarne